Slovo granulace má několik významů.
 jiné vyjádření pojmu zrnitost
 jeden z kroků při výrobě granulí
 v lékařství jednu z fází léčby chronické rány, kdy dochází ke granulaci a vytváří se granulační tkáň
 v geologii jev, kdy dochází k rozpadu hornin a minerálů na drobná zrna až mikroskopické částice
 ve zlatnictví a šperkařství jde o dekorativní zlatnickou techniku, výrobní postup ve dvou krocích: 1. zlaté nebo stříbrné piliny se smíchají s uhlem a roztaví se,  nebo se jednotlivé kousky taví na uhlu, tím vzniknou pravidelné kuličky různých velikostí, sítem se pak roztřídí; 2. granule (tj. kuličky o průměru 0,7 až 5 mm) se připájí (přiletují) na zlatý či stříbrný poklad, díky uhlu se snižuje teplota tání kuliček, tedy snadněji se připájí. 
 v astronomii jevy, ke kterým dochází ve fotosféře hvězd
 v hutnictví jde o způsob zpracování taveniny, jenž spočívá v jejím prudkém zchlazení buď pomocí proudu vzduchu, tzv. suchá granulace, nebo vodou, tzv. mokrá granulace. Např. z vysokopecní strusky se tímto způsobem vyrábí granulát podobný písku, jenž má obdobně latentní hydraulické vlastnosti jako cement a je proto žádanou surovinou pro cementářský průmysl.

Reference